Хинделопенский диалект (, ) — это архаичный диалект западнофризского языка. На нём говорят в небольшом портовом городе Хинделопен на западном побережье нидерландской провинции Фрисландия. Диалект характеризуется консервативными фонетикой и лексикой, в которых сохранилось многое из древнефризского языка. Различия в произношении и лексике между хинделопенским и литературным западнофризским настолько велики, что их взаимопонятность находится под угрозой. На хинделопенском диалекте до сих пор говорят около 400 человек в Хинделопене, почти все они пожилые, и это число постоянно уменьшается.

История языка 
Благодаря своему расположению на полуострове, Хинделопен был изолирован от внутренних районов Фрисландии вплоть до XX века. Он был гораздо больше ориентирован на море и имел много контактов с голландскими прибрежными городами через Зёйдерзе на протяжении веков. Традиционная точка зрения заключается в том, что хинделопенский диалект, таким образом, подвергся большему влиянию голландских диалектов, чем другие фризские диалекты. В частности, амстердамский диалект на протяжении веков оказывал определённое влияние на хинделопенский. Кроме того, ещё раньше хинделопенский также подвергся влиянию английского и скандинавских языков, таких как норвежский.

В селе Молкверюм, которое находится между Хинделопеном и Ставереном на побережье Эйсселмера, раньше говорили на диалекте, который очень напоминал хинделопенский. Однако так называемый молкверюмский вымер в XIX веке. Тем не менее, существование этой лингвистической формы традиционно рассматривается как подтверждение происхождения хинделопенского, поскольку Молкверюм, вероятно, также был сильно ориентирован на море в прошлом, и потому что используемый там диалект также, как хинделопенский и городской диалект Ставерена, испытал сильное голландское влияние.

Тем не менее, в 2019 году лексикограф  отметил в публикации своей книги «Graet Hylper Wordebook», что в словаре хинделопенского диалекта он нашел только удивительно небольшое количество заимствованных слов из голландского. Кроме того, он столкнулся только с одним словом, которое могло прийти из за границ Нидерландов: nôkel (кусок дерева, который вращается вокруг гвоздя и служит простым механизмом закрытия для дверей и окон). Дик предположил, что nôkel может быть заимствованием от норвежского nøkkel, которое переводится как ключ (то же значение). Также возможно, что это был архаизм, происходящий из прагерманского языка.

Примечания

Литература 
 
 
 

Языки Нидерландов
Фризские языки